Туркменбаши () — посёлок городского типа в Туркменбашийском этрапе Балканского велаята, Туркмения. Посёлок расположен недалеко от берега Каспийского моря. В посёлке находится железнодорожная станция Гюша (на линии Ашхабад — Красноводск).

Статус посёлка городского типа с 1940 года. До 1993 года носил название Джанга.

Под данным БСЭ в Джанге действовали комбинат стройматериалов, щебёночный завод, асфальтовый завод, фабрика влажных салфеток «тугра».

В настоящее время построен современный спортивный комплекс, а также культурно развлекательные комплексы, такие как дворец искусства, парки отдыха и т. д. Отремонтированы дороги, а также тротуары. Уделяется особое внимание озеленению и благосостоянию поселка. Время в дороге по автомобильной трассе до города Туркменбаши занимает около 10-15 минут.

Население

Примечания 

Населённые пункты Туркменистана
Переименованные населённые пункты Туркменистана
Балканский велаят